Ел-Рафол-д'Алмунія, Ел-Рафол-д'Алмунія, Рафоль-де-Альмунія (валенс. El Ràfol d'Almúnia (офіційна назва), ісп. Ráfol de Almunia) — муніципалітет в Іспанії.
 Рафоль-де-Салем, Ел-Рафол-де-Салем (ісп. Ráfol de Salem (офіційна назва), валенс. El Ràfol de Salem) — муніципалітет в Іспанії.